Bearcreek bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bearcreek (Missouri), im Cedar County
 Bearcreek (Montana), im Carbon County
 Bearcreek (North Carolina), im Wayne County

Sonstiges:
 Bear Creek Provincial Park, Park in British Columbia, Kanada

Siehe auch:
 Bear Creek